Rawson (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Rawson (Chubut), een plaats in de Argentijnse provincie Chubut
Rawson (departement van Chubut), een departement van de Argentijnse provincie Chubut
Rawson (departement van San Juan), een departement van de Argentijnse provincie San Juan
Rawson (North Dakota), een plaats in de Verenigde Staten
Rawson (Ohio), een plaats in de Verenigde Staten